Hospital Civil puede referirse a varias instituciones de salud:

Hospital Civil de Guadalajara, institución de salud en Guadalajara, México fundada en 1794.
 Hospital Civil de Maracay, en la ciudad de Maracay, Venezuela.
 Hospital Civil "Dr. Antonio González Guevara" en la ciudad de Tepic, México.
 Hospital civil de Oliver, ubicada en la ciudad de Alcoy, España.